Dries bezeichnet
 den deutschen Namen der Gemeinde Dřísy in Tschechien
 einen männlichen Vornamen, siehe Dries (Vorname)
 Dries (2017), einen Dokumentarfilm über Dries Van Noten

Dries ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Dries (* 1992), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Christian Dries (* 1976), deutscher Soziologe
 Friedel Dries (1928–1991), deutscher Sachbuchautor
 Jochen Dries (* 1947), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Lou van den Dries (* 1951), niederländischer mathematischer Logiker
 Sheldon Dries (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler